

Metallurgia
lingotto – nome di una particolare conformazione, simile ad un piccolo parallelepipedo smussato, spesso usata per confezionare alcuni metalli, in genere pregiati come l'oro

Torino
Lingotto – quartiere della Circoscrizione 8, nella zona sud-est di Torino
Lingotto – polo multifunzionale, storico comprensorio industriale della FIAT
Oval Lingotto – padiglione distaccato presente nel comprensorio Lingotto
Lingotto Fiere – centro fieristico e congressi nel comprensorio Lingotto
Stazione di Torino Lingotto – stazione ferroviaria torinese
Lingotto – stazione della metropolitana di Torino, linea 1